

Датированные события 
 860 (12 год Осоркона II) — Умер фиванский правитель Харсиесе А (англ.), и фараон Осоркон II назначил верховным жрецом Амона своего сына Нимлота С (англ.).
 860 — Родной брат Ай-гуна Шань встал во главе жителей Инцю и напал на князя Ци Ху-гуна (Цзина), убив его. Цзоу Ма-сюй бросил Ху-гуна в воды реки Вэй. К власти пришёл Шань (Сянь-гун, эра правления 859—851).

 859 — Умер царь Ассирии Ашшур-нацир-апал II, ему наследовал сын Шульману-ашареду III (Салманасар III).
 Не позднее 859 — начало правления царя Урарту Арамы.
 859 (или 858) — Поход Салманасара III против Урарту и к озеру Урмия (см. Арама). Захват города Ариду. Подчинение областей к югу и западу от озера Урмия. Победа над войском союза Араму.
 859 — Салманасар III переправляется через Евфрат и собирает дань с царей Сирии.
 859 — Циский князь Сянь-гун изгнал всех сыновей Ху-гуна и перенёс столицу из Богу в Линьцзы.
 859 — Умер князь Цзинь Ли-хоу (Фу), ему наследовал сын И-цзю (Цзин-хоу, эра правления 858—841).
 859 — Умер князь Сун Ли-гун (Фу-сы), ему наследовал сын Цзюй (Си-гун, эра правления 858—831).

 Около 858—856 — Четыре похода Салманасара в Сирию. Разгром царя Ахуна.
 858 — Умер Цинь-ин (Фэй-цзы), правитель Цинь (его назначил Сяо-ван). Ему наследовал сын Цинь-хоу (эра правления 857—848).

 857 — Осада Венададом Самарии.
 857 — Поход Салманасара III на Каркемиш.

 856 — Поход Салманасара III на север, в страны Наири (см. Арама). Покорение ряда областей Наири. Победа в горах Аддуру. Сожжение царского города Арзашку.
 856 — Война царя Израиля Ахава и Венадада, царя Сирии.
 856 — Умер князь Лу Сянь-гун (Цзюй), ему наследовал сын Пи (Чжэнь-гун, эра правления 855—826).

 855 — Поход Салманасара III в Замуа.
 855 — 10-й поход Салманасара. Взятие Каркемиша. Поход по Северной Сирии и Киликии, к горам Амана.
 Около 855—854 — Две успешные войны Ахава с царём Сирии Бенхададом (Венададом) II. Победы при Самарии и Афеке.
 Ок.855 — Умер царь VIII Вавилонской династии Набу-апла-иддин, на престол взошёл Мардук-закир-шуми I, который разделил царство с братом Мардук-бел-усате.
 855 — Умер князь Вэй Цин-хоу, ему наследовал сын Си-хоу (эра правления 854—813).
 855 — Умер князь Чэнь Шэнь-гун (Юй-жун), ему наследовал сын Нин (Ю-гун, эра правления 854—832).
 855 (?) — Чуский князь Сюн-цюй напал на княжества Юн и Янъюэ, дойдя до Ао.

 854 (5 год правления) — Поход Салманасара III против Шуприи.
 854 — Иорам стал соправителем своего отца, царя Иудеи Иосафата.

 853 — Создание союза против Ассирии. В него вошли царь Дамаска Ададидри (Венадад), царь Израиля Ахав, царь Киликии, царь Хамы Ирхулина, царь Арада Матинбаал, царь Сиены Адонибал, арабский шейх Гиндибу.
 853 — Поход Салманасара III в Сирию. Битва при Каркаре (:en:Battle of Qarqar).
 853 (17 год Иосафата) — Убит в бою царь Израиля Ахав, на престол взошёл его сын Охозия.

 852 (18 год Иосафата иудейского; 2 год Иорама иудейского) — Умер царь Израиля Охозия, на престол взошёл его брат Иорам.

 851 — Умер князь Ци Сянь-гун, ему наследовал сын Шоу (У-гун, эра правления 850—825).
 851—850 — Поход Салманасара III на Вавилон по просьбе изгнанного царя Мардук-закир-шуми I, восстановление его на престоле.

См. также

Примечания